Сезон НХЛ 1921/22 года стал 5-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Торонто Сент-Патрикс».

События
 11 февраля 1922 года. После 20-минутного овертайма матч “Оттава” – “Торонто” завершился со счётом 4:4. Это была первая ничья в НХЛ.

Регулярный сезон

Обзор 
В 1921 году скончался Джордж Кеннеди, один из основателей «Монреаль Канадиэнс», и его вдова продала команду за $11.000 долларов Джо Каттаричу и Лео Дэндуранду. Новые владельцы очень хотели в составе команды защитника Спрага Клегхорна и сумели организовать первый большой обмен в НХЛ.

Получив из «Гамильтона» Клегхорна и Билли Коутье, «Канадиэнс» отдали «Тайгерс» Гарри Маммери, Амоса Арбора и Калли Уилсона.

Спраг Клегхорн объединился в «Монреале» со своим братом Оди и в январе 1922 года они устроили «хит-парад» голов, забив 8 шайб на двоих в матче против «Гамильтона», а затем ещё шесть голов в игре против «Оттавы» два дня спустя.

Спраг Клегхорн не отмечался джентльменским поведением на льду. 1 февраля он в одиночку травмировал чуть ли не всех ведущих игроков «Сенаторов» — Эдди Жерара, Сай Деннени и Фрэнка Найбора. Клегхорн был удалён до конца матча и был оштрафован на $15 долларов. Полиция Оттавы даже попыталась арестовать буйного защитника «Канадиэнс».

Несмотря на столь активную игру Клегхорна, «Монреаль» занял в сезоне лишь третье место. Надо отметить, что НХЛ отказалось от двух этапной системы проведения чемпионата — команды сыграли один восьми-круговой турнир.

Первое место снова досталось «Сенаторс», добавивших в свой состав 18-летнего Кинга Клэнси и Фрэнка Буше. Нападающий «Оттавы» Панч Бродбент стал самым результативным в лиге с 32 голами и 14 передачами. На одном из отрезков сезона он забивал голы в 16 матчах подряд — этот рекорд стоит не побитым и по сегодняшний день.

Второе место в чемпионате заняли «Торонто Сент-Патрикс», которые в финале лиги обыграли обыграли «Оттаву» в двух матчах по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб (5:4, 0:0) и вышли в финал Кубка Стэнли, где встретились с чемпионом Хоккейной Лиги Тихоокеанского Побережья «Ванкувер Миллионерс».

Итоговая таблица 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки, Команды = попавшие в плей-офф

Лучшие бомбардиры 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Лидеры среди вратарей 
Описание: И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ПШ = Пропущенные шайбы, ПС = Пропущено в среднем за игру, С = Игры на ноль, Мин = Сыгранные минуты, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Плей-офф

Сетка плей-офф

Обзор 
Впервые в 1922 году в борьбу за Кубок Стэнли вступили команды из Западной Канадской Хоккейной Лиги. Поэтому, после победы в своей лиге (Хоккейная Ассоциация Западного Побережья) «Ванкуверу» пришлось сыграть ещё и с лучшим клубом из новой Западной Канадской Хоккейной Лиги из Реджины. Проиграв первый матч 1:2, «Миллионерс» не оставили соперникам никаких шансов во второй игре 4:0.

Три шайбы в этом матче забросил защитник «Ванкувера» Арт Данкэн. Следующим игроком обороны сделавшим «хет-триком» в плей-оффе стал Бобби Орр лишь в 1971 году.

В финале Кубка Стэнли «Ванкувера» ждали «Торонто Ст. Патрикс». «Святые Патрики» заняли лишь второе место в чемпионате НХЛ, но в финале лиге они обыграли обыграли «Оттаву» в двух матчах по лучшей разнице забитых и пропущенных шайб (5:4, 0:0) и получили право побороться за Кубок Стэнли.

В финальных матчах лучшим у «Торонто» стали Сесил «Бэби» Дай, забросивший девять из 16 шайб своей команды, а также голкипер-новичок Джон Росс Роач, пропускавший в среднем лишь по 1.80 гола за игру. У «Ванкувера» шесть раз в серии отличился Джэк Адамс, игравший за «Торонто» до 1920 года.

Финал НХЛ

Финал Кубка Стэнли

Лучшие бомбардиры плей-офф 
Описание: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Шт = Штрафные минуты

Награды

Состав победителей Кубка Стэнли

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ

Сезоны НХЛ
1921 год в хоккее
1922 год в хоккее